American Falls (Niagarawatervallen), het deel van de Niagarawatervallen in de Verenigde Staten
American Falls (Idaho), een plaats in Idaho, Verenigde Staten